Мантай Сарсенович Алькибаев () — колхозник, старший чабан Кокчетавской областной сельскохозяйственной опытной станции Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1966). Депутат Верховного Совета Казахской ССР.

Биография 
Родился в 1936 году в ауле Баратай. С 1951 года трудился помощником конюха конюшни № 111 Кокчетавской области и с 1956 года — старшим помощником чабана в ауле Уялы. Позднее был назначен старшим чабаном.

В 1964 году получил в среднем по 7,1 килограмм шерсти от 2217 овец. В 1965 году довёл выработку шерсти в среднем по 7,8 килограмм с каждой овцы. За эти выдающиеся трудовые достижения удостоен в 1966 году звания Героя Социалистического Труда.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1966 года
 Орден Ленина

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.

Ссылки 
 Алькебаев Мантай Сарсенулы

Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС